Deux navires de la Royal Australian Navy ont porté le nom de HMAS Westralia :
 le , un paquebot acquis en 1939 et utilisé comme croiseur, converti en navire de débarquement en 1943, retourne à ses propriétaires civils en 1951 ;
 le , un pétrolier ravitailleur de la , acquis en 1989 auprès de la réserve de la Royal Navy, désarmé en 2006.

Westralia